Чемпіонат Польщі з футболу 1999 () — проводився у 1998—1999 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Краківська «Вісла» була виключена з єврокубків.

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1999
Польща
Польща
1998 у польському спорті
1999 у польському спорті